Открытый чемпионат Брюсселя 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2012 является 2-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Брюсселе с 21 по 26 мая 2012 года. Турнир являлся одним из последних соревнований соревнованием WTA перед Roland Garros.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Агнешка Радваньская (№ 3 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Агнешка Радваньская выигрывает 3й титул в сезоне и 10й за карьеру в туре ассоциации.
 Симона Халеп уступает все три своих финала соревнований ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Бетани Маттек-Сандс выигрывает 1й титул в сезоне и 10й за карьеру в туре ассоциации.
 Саня Мирза выигрывает 2й титул в сезоне и 14й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте WTA

См. также 
 Открытый чемпионат Брюсселя
 WTA Тур 2012
 Премьер-турниры WTA
 Портал: Теннис

Бельгия
Теннис
Май 2012 года
2012